
Molekulska formula -{C20H30O3}- se može odnositi na:
 Leukotrien A4
 Galanolakton
 Oksimesteron
 Steviol
 9-nor-9β-Hidroksiheksahidrokanabinol